Биркенау

 Вариант названия комплекса немецких концлагерей в Польше (также Освенцим или Аушвиц)
 Биркенау (Оденвальд) — коммуна в Германии